Pierre Mongazon (1773-1820), chef chouan durant la Révolution française dans la région de Laval. 
 Eustache de Chéry de Mongazon (1592-1669), prélat français, évêque de Nevers.
 Institution Mongazon, établissement d'enseignement, à Angers.